Aiguillon steht für:
 Aiguillon (Lot-et-Garonne), Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Aiguillon (Cèze), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Cèze

L’Aiguillon steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 L’Aiguillon, Gemeinde im Département Ariège
 L’Aiguillon-sur-Mer, Gemeinde im Département Vendée
 L’Aiguillon-sur-Vie, Gemeinde im Département Vendée

L’Aiguillon steht auch für:
 Col de l’Aiguillon, Pass auf dem Gebiet der Gemeinde Baulmes im Kanton Waadt, Schweiz
 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d’Aiguillon (1720–1788), französischer Staatsmann
 (1918) Aiguillon, Asteroid des Hauptgürtels, der nach der Stadt Aiguillon (Lot-et-Garonne) benannt ist
 EFW N-20 Aiguillon, schweizerisches Strahlflugzeugprojekt, das im November 1953 abgebrochen wurde